Porsche Supercup 2006 – czternasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 12 marca w Bahrajnie a zakończył się 10 września we Włoszech po dwunastu wyścigach.

Lista startowa 
G = Występujący gościnnie w wyścigu

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2006 w sportach motorowych